Shenandoah pode referir-se a:

 Oh Shenandoah, uma música tradicional americana
 Shenandoah (filme), um filme de 1965 estrelado por Jimmy Stewart

Desambiguação